Игнат Минков може да се отнася за:
 Игнат Минков (р. 1941), български историк, учен (в БАН), директор на Националния етнографски музей
 Игнат Минков (р. 1943), български биолог, учен (професор в СУ „Климент Охридски“)